Plumpudding steht für:

 eine Süßspeise, siehe Christmas Pudding
 Plumpudding Island, eine Felseninsel vor Namibia
 Plumpudding Castle, Name einer Burg im Kinderbuch Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt